Древнеевре́йский язы́к или библе́йский иври́т ( — библейский иврит), Лешо́н ха-Ко́деш ( — Святой язык) — первый язык евреев, распространённый в Древнем Израиле ( [э́рец кна́ан] «страна Ханаанская»;  Эрец Исраэль, «Земля Израильская»). Археологические данные о предыстории библейского иврита гораздо более полны, чем летописи самого библейского иврита. Ранние  материалы засвидетельствованы с 2350 г. до н.э. по 1200 г. до н.э., в конце бронзового века. В течение I тысячелетия до н. э. находился как в устном, так и в письменном употреблении. Ряд процессов, начиная с падения Иудейского царства и заканчивая полной утерей еврейской государственности после разрушения Второго храма и подавления восстания Бар-Кохбы, а также и расселение части евреев в диаспору, привели к выходу языка из устного употребления ко II веку н.э. в связи вытеснением арамейским языком. Точное время, когда древнееврейский язык перестал употребляться в качестве повседневного, остаётся предметом дискуссии. Основными памятниками древнееврейского языка являются Еврейская Библия (Танах, Ветхий Завет), Мишна, а также богатая средневековая еврейская литература, поэзия, раввинская литература, историография, произведения по математике, астрономии, философии, химии, естественным наукам. На еврейском языке писали также многие поэты и писатели Нового времени вплоть до его возрождения как разговорного языка, языка школы, СМИ, литературы, а также государственного языка Израиля.

Современный иврит является возрождённой формой древнееврейского языка.

В XX веке найдены древнейшие рукописи библейских книг, а также оттиски древних печатей, надписи на сосудах и древние литературные фрагменты, не вошедшие в Еврейский канон, напр. Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова. 
Самые ранние найденные эпиграфические свидетельства на древнееврейском датируются X—IX вв. до н. э.

О названии 
Традиционным обозначением языка письменных памятников, дошедших до нас с территории Древнего Израиля и Иудеи и относящихся к периоду с X века до н. э. по II век н. э., в русской гебраистической литературе является «древнееврейский язык». Этот термин соответствует таким терминам, как  или . Термин «еврейский язык», широко применявшийся по отношению к нему в XIX веке, в советское время употреблялся в основном по отношению к языку идиш, а сейчас обычно употребляется для обозначения всей совокупности языков, диалектов и этнолектов, которыми евреи пользовались в течение последних двух с лишним тысячелетий (вкл. идиш, сефардский, еврейско-арамейские, еврейско-иранские и др.). В последнее время древнееврейский язык часто включается в понятие «иврит» (также «библейский иврит» — соответствующий ), так как и в еврейской литературе, и в европейских языках соответствующий термин (Hebrew) используется как для древнего, так и для современного периодов развития языка.

Классификация 
Древнееврейский язык относится к ханаанейской группе северо-западной ветви семитских языков. В ту же группу входят современный иврит, финикийский и ряд малых языков Заиорданья: моавитский, аммонитский и эдомитский, а также субстратный язык амарнских писем из Ханаана и Финикии II тысячелетия до н. э. Все они, кроме иврита, являются вымершими.

Лингвогеография

Ареал и численность 
Территория распространения древнееврейского языка в целом соответствует современным границам Государства Израиль, включая Западный берег реки Иордан, но исключая прибрежную полосу от сектора Газа до современного Тель-Авива и к северу от современной Хайфы, а также большую часть пустыни Негев. Кроме того, он использовался в Заиорданье и в юго-западной части современной Сирии.

На этой территории он был распространён вплоть до падения Израильского царства в 722 году до н. э. и Вавилонского плена, где он сохранялся как язык внутригруппового общения. После возвращения евреев из плена около 500 года до н. э. древнееврейский язык ещё в течение нескольких веков сохранялся в Иудее, постепенно уступая место западноарамейским диалектам.

Диалекты 
В языке эпиграфических памятников выделяют израильский (северный) и иудейский (южный) диалекты.

Письменность 
Алфавитом древнееврейского языка служило палеоеврейское письмо, очень близкое к финикийскому, древнейшему алфавитному письму в мире. Палеоеврейское письмо использовалось до последних веков I тыс. до н. э., когда было вытеснено т. н. «квадратным», или «ассирийским», письмом, уже использовавшимся к этому времени для арамейских языков. Именно это письмо известно сейчас как еврейское письмо.

Собственно же палеоеврейское письмо сохранилось в несколько видоизменённой форме у самаритян, которые используют это т. н. самаритянское письмо исключительно для сакральных целей.

В данной статье примеры передаются в традиционной семитологической фонологической транскрипции.

Лингвистическая характеристика

Фонетика и фонология 
Для древнееврейского языка характерно наличие 23 согласных фонем. У неэмфатических взрывных фонем /p, t, k, b, d, g/ были щелевые аллофоны, употребление которых в некоторых позициях уже свидетельствовало о превращении их в самостоятельные фонемы. Простой латерал ŝ (МФА ) ещё сохранялся. По сравнению с прасемитским состоянием исчезли межзубные согласные, один из латеральных согласных (эмфатический) и увулярные.
Вокализм представлен 7 полными фонемами /å, a, ä, e, i, o, u/ и 4 редуцированными (ə, ă, ĕ, ŏ), фонологический статус которых не вполне ясен.

Ударение было фонологически релевантным, хотя в большинстве случаев падало на последний слог.

Морфология 
В морфологии имён противопоставляются мужской и женский род, единственное и множественное число. У некоторых типов имён при образовании мн. ч. наблюдается аблаут (мэлех ‘царь’ — мн. ч. мэлах-им). Показатель двойственного числа — -аим присоединяется главным образом к названиям парных органов тела человека и животных и к некоторым другим словам.

Определённый артикль имеет вид ha-.

В отличие от древнейших семитских языков Месопотамии, существительные в древнееврейском языке не изменяют окончаний при склонении. Различают существительные мужского и женского рода, которые могут быть в единственном, двойственном и множественном числе.

Глагол в древнееврейском существует временные формы, которые условно называются: перфектом, имперфектом, перевёрнутым перфектом и перевёрнутым имперфектом.

Перфект: 1) прошедшее время совершенного и несовершенного вида; 2) настоящее время; 3) в протасисе условного предложения: будущим или условном смысле;

Имперфект: 1) будущее; 2) настоящее; 3) действие, постоянное регулярно повторяющееся (в этом случае значение времени никак не выражено и определяется контекстом); 4) модальные значения: желательность и долженствование.

Перевёрнутый перфект: 1) будущее; 2) регулярно повторявшаяся в прошлом последовательность действий.

Перевёрнутый имперфект: прошедшее время.

Причастие: в функции сказуемого выражает длящееся действие в прошлом, настоящем или будущем (время определяется контекстом).

Синтаксис 
Нейтральный порядок слов — VSO. Еврейский текст состоит из предложений, соединённых между собой перевёрнутым имперфектом/перевёрнутым перфектом в цепочку предложений, составляющих единый структурированный текст.

Лексика 
В лексике арамеизмы, заимствования из аккадского языка, древнеегипетского языка, древнеперсидского языка, в мишнаитских памятниках — грецизмы и латинизмы.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 Arnorld B.T., Choi J.H., «A Guide to Biblical Hebrew Syntax», Cambridge, 2003.
 Blau J. «A Grammar of Biblical Hebrew», Wiesbaden, 1976.
 Gesenius W., Kautzsch E., Cowley A.E. «Gesenius’ Hebrew Grammar», Oxford: Clarendon Press, 1910.
 Jouon P., Muraoka T. «A Grammar of Biblical Hebrew», Roma, 1991.
 Lambert M. «Traité de grammaire hébraique», Paris, 1946.
 Schneider W. «Grammatik des Biblischen Hebräisch», München, 1974.
 Steiner R. Ancient Hebrew // «The Semitic Languages» / Ed. by R. Hetzron. London, 1997.
 Würthwein E. «The Text of the Old Testament» (trans. Erroll F. Rhodes) Grand Rapids: Wm.B.Eardmans Publishing, 1995. ISBN 0-8028-0788-7.

Словари древнееврейского языка
 А. Э. Графов. Словарь библейского иврита. — М. : Текст, 2019. — 702 с. — ISBN 978-5-7516-1537-6.
 Майкл Холман. «Краткий еврейско-русский библейский словарь». CD-R Библиология 1.0 (2004)
 О.Н Штейнберг. «Еврейский и халдейский этимологический словарь к книгам Ветхого Завета», Вильно, 1878
 «Словарь на основе конкордации Стронга». ПО Xiphos (GnomeSword) [2013]
 Avraham Even-Shoshan. «A New Concordance of the Bible», Board of Jewish Education, 1984, ISBN 965-17-0098-X.
 Brown F., Driver S.R., Briggs C.A. «A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament», Oxford, 1906.
 Brown F., Driver S.R., Briggs C.A. «The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament», Boston, 1906
 Clines D.J.A. The Dictionary of Classical Hebrew. Sheffield, 1993-.
 Gesenius W., Donner H., Meyer D.R. «Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament». Berlin, 1987-.
 Koehler L., Baumgartner W. «The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament» / Revised by W. Baumgartner and J. Stamm. Leiden, 1994—2000.
 William L. Holladay. «A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament». Leiden, 1972.

Ссылки 
 History of the Hebrew Language, David Steinberg
 Biblical Hebrew Poetry and Word Play — Reconstructing the Original Oral, Aural and Visual Experience
 Short History of the Hebrew Language, Chaim Rabin

Языки богослужений
Семитские языки
Древние языки
Еврейские языки
История иврита